Синявинская операция:

 1-я Синявинская операция (1941)
 2-я Синявинская операция (1941)
 Синявинская операция (1942)

См. также 
 Бои за Синявинские высоты